Рогозный — фамилия. Известные носители:

 Рогозный, Геннадий Львович (1948—2007) — советский и российский художник.
 Рогозный, Зиновий Захарович (1901—1990) — советский военный деятель, Генерал-майор (1940 год).